Националният отбор по волейбол на Пуерто Рико представя страната на международни турнири и състезания.

През 2007 г. отборът за пръв път участва в световно първенство по волейбол.

Резултати

Олимпийски игри

Панамериканска купа 
 2007 – 2 място

Шампионат на NORCECA 
 2001 – 5 място
 2003 – 5 място
 2005 – 5 място
 2007 – 2 място

Външни препратки 
 Официална страница

Пуерто Рико
Организации в Пуерто Рико
Спорт в Пуерто Рико